Glaser är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Adolf Glaser, tysk författare
 Curt Glaser, tysk konsthistoriker
 Donald A. Glaser, amerikansk fysiker
 Eduard Glaser, österrikisk forskningsresande och orientalist
 Ernst Simon Glaser, norsk musiker (cello)
 Etienne Glaser, svensk skådespelare
 Jay Glaser (född 1953), amerikansk seglare
 Julius Glaser, österrikisk jurist och politiker
 Karel Glaser, slovenisk lärd
 Lena Glaser, svensk TV-administratör
 Milton Glaser (1929–2020), amerikansk grafisk designer 
 Pernilla Glaser, svensk författare 
 Sarah Glaser (föd 1961), amerikansk seglare
 Tompall Glaser, amerikansk countrysångare
 Werner Wolf Glaser, svensk-tysk tonsättare

Se även 
 Glase, ett träd i nordisk mytologi

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken